Kjellén och Källén är två svenska efternamn, som har samma uttal. Den 31 december 2013 var följande antal personer bosatta i Sverige med efternamnen
 Kjellén 463
 Källén 361
 Kjällén 8
Tillsammans blir detta 832 personer.

Personer med efternamnen Kjellén eller Källén
 Agnes Källén (född 1989), journalist
 Alf Kjellén (1902–1986), litteraturhistoriker
 Bengt Källén (1929–2021), läkare och embryolog
 Birger Källén (1914–2009), musikpedagog
 Bo Kjellén (född 1933), diplomat
 Einar Kjellén (1903–2000), arkeolog
 Erland Källén (född 1954), meteorolog
 Gunnar Källén (1926–1968), teoretisk fysiker
 Hilding Källén (1903–1969), författare
 Johan Fredrik Kjellén (1881–1959), lantbrukare och politiker
 Lars Kjellén (1923–2001), professor i virologi
 Lena Kjellén (född 1954), medicinsk kemist
 Lillebil Kjellén (1921–1994), skådespelare
 Linda Kjellén, TV-programledare
 Per Källén (född 1962), läkare och författare
 Rudolf Kjellén (1864–1922), statsvetare, professor skytteanus och politiker, högerman
 Ruth Kjellén-Björkquist (1894–1973), teckningslärare och författare

Referenser 

Svenska efternamn